Jaten kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Jaten (ort i Indonesien), Jawa Tengah, 
 Desa Jaten (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar